Pastviny ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Pastviny (Weiden), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
Pastviny (Hranice) (Friedersreuth), Ortsteil von Hranice, Okres Cheb
Pastviny (Moldava) (Grünwald), aufgelassenes Dorf auf den Fluren von Moldava, Okres Teplice
Pastviny u Kadaně (Weiden), aufgelassenes Dorf auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
Pastviny u Zakšova (Ranzengrün), aufgelassenes Dorf auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Pastviny (Hüttenberg), Ansiedlung der Gemeinde Deštné v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou 

Pastviny, Katastralbezirk von Kadaň, Okres Chomutov